Алишер Дуйсенбайулы Сулей (; 1 ноября 1995, Каратау, Жамбылская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Аксу».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Тобол» Костанай.

В начале 2015 года стал игроком клуба «Иртыш» Павлодар.

Летом 2015 года перешёл в «Тараз».

В 2017 году подписал контракт с клубом «Атырау», за который провёл 26 матчей в Премьер-лиге.

Первую половину сезона 2018 года играл за «Ордабасы».

Летом 2018 года перешёл в «Тараз».

Достижения

Командные 
 «Атырау»
 Финалист Кубка Казахстана: 2017

 «Тараз»
 Серебряный призёр первой лиги: 2018

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Каспий» Актау